William Cahill ist der Name folgender Personen:

*William Geoffrey Cahill (1854–1931), australischer Soldat, Beamter und Polizeioffizier irischer Herkunft
William T. Cahill (1912–1996), US-amerikanischer Politiker (New Jersey)